Die Abkürzung MRAP steht für:

 Mine Resistant Ambush Protected Vehicle, eine Klasse von Fahrzeugen der amerikanischen Streitkräfte
 Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, eine französische NGO

MRAP